Canz ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Christoph Canz (1720–1773), deutscher Jurist
 Israel Gottlieb Canz (1690–1753), deutscher Philosoph, evangelischer Geistlicher und Theologe
 Wilhelmine Canz (1815–1901), deutsche Diakonisse

Siehe auch:
 Cantz
 Kanz
 Kantz